Карабеловка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карабеловка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2014 г.

Украина 
 Карабеловка — село в Тепликском районе Винницкой области.